Ergül ist der Familienname folgender Personen:

 Gülçin Ergül (* 1985), türkische Popsängerin
 Semih Ergül (* 1995), türkischer Fußballspieler